Джастин Джозеф Доллмен (; родился 3 февраля 1985 года в Цинциннати, Огайо, США) — американский бывший профессиональный баскетболист, игравший на позиции тяжёлого форварда. Выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2007 года, однако не был выбран. В 2016 году получил гражданство Республики Косово и согласился выступать за сборную Косово в квалификации к чемпионату Европы 2017.

Карьера 
Доллмен начинал карьеру во Франции, где три года провёл в Лиге Про.

В 2010 году игрок подписал контракт с испанским клубом «Аликанте», в котором набирал в среднем за матч 13,1 очка и совершая 6,2 подбора. Также удачно он выступал и в другом клубе чемпионата Испании, «Манреса», где он стал вторым по результативности в Лиге, набирая в среднем 16,8 очков за матч, что позволило ему стать MVP в январе этого года.

В 2012 году после удачного сезона Доллмен присоединился к «Валенсии», с которой подписал контракт на два сезона. В 2013 и 2014 годах выбирался в символическую сборную Еврокубка.

9 июля 2014 года подписал контракт с другим испанским клубом, «Барселоной».

Достижения 
  Шоле 
 Обладатель Кубка Лидеров : 2008
 Обладатель Еврокубка : 2013/2014

  Валенсия 
 Обладатель Еврокубка : 2014
 Первая сборная Еврокубка: 2013, 2014

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в Европе

Примечания

Ссылки 
 Профиль в колледже Хавьер

Баскетболисты США
Баскетболисты Косово
Тяжёлые форварды
Игроки «Ксавье Маскетирс» (баскетбол)
Игроки БК «Шоле»
Игроки БК «Безансон»
Игроки БК «Орлеан Луаре Баскет»
Игроки БК «Аликанте»
Игроки БК «Манреса»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Будучност»
Игроки сборной Косово по баскетболу